Michail Sjarov (russisk: Михаи́л Ива́нович Жа́ров) (født den 27. oktober 1899 i Moskva i det Russiske Kejserrige, død den 15. december 1981 i Moskva i Sovjetunionen) var en sovjetisk filminstruktør og skuespiller.

Filmografi 
 Rastløs økonomi (Беспокойное хозяйство, 1946)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Filminstruktører fra Sovjetunionen